Grand Prix Kanady 1985 (oficiálně XXIV Grand Prix du Canada) se jela na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montréalu v Kanadě dne 16. června 1985. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1985
Grand Prix Kanady